Шебенар () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Висамбур. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Лотербур (округ Висамбур).

Площадь коммуны — 4,62 км², население — 829 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 808 человек (2013), плотность населения — 174,9 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 806 человек, в 2012 году — 801 человек, а в 2013-м — 808 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 586 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 457 были экономически активными, 129 — неактивными (показатель активности 78,0 %, в 1999 году — 77,1 %). Из 457 активных трудоспособных жителей работали 423 человека (239 мужчин и 184 женщины), 34 числились безработными (15 мужчин и 19 женщин). Среди 129 трудоспособных неактивных граждан 34 были учениками либо студентами, 31 — пенсионерами, а ещё 64 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки